Jean Lévesque est un musicien québécois des années 1960, membre du groupe Jean et Steve avec Steve Fiset.
Jean Lévesque est un personnage du roman Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy.